Тауйск — село в Магаданской области России. Входит в Ольский район и соответствующий ему муниципальный округ.

География 
Расстояние до районного центра Олы — 150 км, до Магадана — 103 км.

История 
Является одним из старейших поселений в Магаданской области, было основано в 1653 году русским землепроходцем Михаилом Стадухиным.

Первоначально острог Тауйск был заложен у устья реки Тауй на её правом берегу. Несколько семей казаков занимались здесь охотой, рыболовством и земледелием.

В конце XVIII века посёлок перенесли на 40 км восточнее, на его нынешнее место близ реки Яна. В 1950-х гг. археологическими раскопками Р. Васильевского были найдены остатки острога.

В конце 2012 года был освящён закладной камень нового Свято-Покровского храма на месте разрушенной в советское время церкви.

Население 

Примерно половина жителей посёлка составляют представители коренных малочисленных народов Севера.

Экономика и социальная инфраструктура 
Основное занятие местных жителей — рыболовство, охота, животноводство. Здесь базируются: рыбоперерабатывающее предприятие, Янский лососевый рыборазводный завод, крестьянское хозяйство «Наше время», а также дорожный участок ОГУДЭП «Магаданское» (паромная переправа).

В селе действуют: средняя школа, участковая больница на 5 коек, аптека, почтовое отделение, этно-культурный центр, краеведческий музей, спортзал, АЗС, 4 магазина, пограничная застава.

В селе 30 многоквартирных домов. Протяженность улично-дорожной сети составляет 8,5 км.

Примечания

Ссылки 
 Поселок Тауйск
 Так когда же Стадухин основал Тауйск?
 

Населённые пункты Ольского района